Genesee é o nome de dois condados dos Estados Unidos.
Condado de Genesee (Michigan)
Condado de Genesee (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos